San Marčelo ima više značenja:
 San Marčelo (Ankona)
 San Marčelo (Mačerata)
 San Marčelo (Verona)
 San Marčelo (Vičenca)